3c 390.3 ou PGC 62274 est une galaxie lenticulaire de Syfert de type 1, cette galaxie contient un blazar radio-bruyant. Ce blazar est à l'origine d'une intense émission dans tous les domaines de la lumière.

3c 390.3 se situe dans la constellation du Dragon à 826 millions d'années lumières de la Voie Lactée.

Caractéristique 
3c 390.3 est principalement caractérisée par la source radio-bruyant et variable de son blazar central très compact.

Cette variabilité serait due à une corrélation des jets de matière du blazar (la variabilité d'un quasar, d'un blazar ou d'une Galaxie de Syfert est souvent due à une corrélation des jets de l'astre central).

Selon une Radio étude faite par le Karl.g Jansky Very Large Array, le blazar central de 3c 390.3 serait très compact, en effet le disque d'accrétion du blazar central aurait un rayon de seulement  (environ , ce qui est petit pour un disque d'accrétion).

3c 390.3 semble avoir deux jets bilatéraux. Ces jets créeraient d'assez larges raies d'émission et de très petites raies d'absorption.

Ce blazar, d'une masse de 338 840 000 masse solaire possède aussi de petites lobes radio d'environ .

Référence 

Galaxie lenticulaire